Il doppio del torneo di tennis Hamburg Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Lorenzo Manta che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Jens Knippschild 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Jens Knippschild (finale)
 Tuomas Ketola /  Michaël Llodra (semifinali)

 Julian Knowle /  Lorenzo Manta (Campioni)
 Petr Luxa /  David Škoch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 2001